Die Toppserien 2009 war die 23. Saison der höchsten Frauenfußballliga in Norwegen. Die Saison begann am 13. April 2009 und endete mit dem letzten Spieltag am 31. Oktober 2009. Meister wurde Røa IL aus Oslo. Für Røa war es der dritte Meistertitel in Folge und der vierte insgesamt. Neben Røa qualifizierte sich Stabæk FK für die UEFA Women’s Champions League. Absteigen mussten IL Sandviken und Fortuna Ålesund. Dafür stiegen Linderud-Grei und FK Donn auf. Torschützenkönigin wurde Lene Mykjåland vom Meister Røa IL mit 20 erzielten Toren. Der Verein Team Strømmen FK tritt zur neuen Saison dem Verein Lillestrøm SK bei und wird als Lillestrøm SK Kvinner antreten. IF Fløya wurden vier Punkte abgezogen, weil sie zwei nicht spielberechtigte Spielerinnen eingesetzt haben.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Toppserien bei rsssf.no

2009
Fußballsaison 2009